În cursul istoriei au fost purtate mai multe bătălii la Buda:
 Asediul Budei (1541), cucerirea orașului Buda de către sultanul otoman Soliman Magnificul după invadarea Ungariei centrale
 Asediul Pestei, o încercare maghiară de a recuceri Buda
 Asediul Budei (1684), o bătălie între o armată austriacă și ocupanții turci otomani
 Bătălia de la Buda (1686), o bătălie care s-a soldat cu recucerirea Budei de către Liga Sfântă
 Asediul Budei (1849), o bătălie între trupele maghiare și trupele imperiale austriece în timpul Revoluției Maghiare de la 1848-1849
 O parte a Bătăliei de la Budapesta din 1945

Dezambiguizare